Csehország
Pržno, település a Frýdek-místeki járásban
Pržno, település a Vsetíni járásban